Enciclopédia da Vida — em inglês: Encyclopedia of Life; enciclopédia online
 Nova linha — caractere de quebra de linha, cuja sigla é EOL
 End-of-life — designação de um produto está no fim da vida útil ou foi descontinuado

Ver também 

 EOLE (satélite) — satélite meteorológico experimental francês

Desambiguações de siglas